Garneau ist der Familienname folgender Personen:

 Amulette Garneau (1928–2008), kanadische Schauspielerin
 Chris Garneau (* 1982), US-amerikanischer Musiker 
 Hector de Saint-Denys Garneau (1912–1943), kanadischer Dichter
 Marc Garneau (* 1949), kanadischer Astronaut
 Richard Garneau (1930–2013), kanadischer Sportjournalist

Garneau steht für:

 (14094) Garneau, ein nach Marc Garneau benannter Asteroid